Сачивки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Сачивки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Сачивки — деревня в Вилейском районе Минской области.